Lea se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur Mills Lea
 Isaac Lea